Vietoris ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Vietoris (* 1989), deutscher Rennfahrer
 Leopold Vietoris (1891–2002), österreichischer Mathematiker

Vietoris steht für:
 (6966) Vietoris, Asteroid des Hauptgürtels